White House (englisch für „weißes Haus“) steht für:

 White House, Amts- und Regierungssitz des US-Präsidenten, siehe Weißes Haus
 White House (Tennessee), Stadt im Robertson County und Sumner County, USA
 White House (Anstruther), Wohngebäude in Anstruther, Area Fife, Schottland
 White House (Helensburgh), Villa in Helensburgh, Schottland
 White House (Plantage), Nähe White House, New Kent County, Virginia, USA

Siehe auch:
 White House Complex (Sitz der Exekutive der US-Regierung)
 White House Down (US-Film 2013)
 White House Farm (Begriffsklärung)
 Whitehouse (Begriffsklärung)
 Weißes Haus (Begriffsklärung)